Giovanni Targioni Tozzetti (1712-1783), medico e naturalista
 Ottaviano Targioni Tozzetti (1755-1826), medico e botanico 
 Antonio Targioni Tozzetti (1785-1856), medico e botanico
 Fanny Targioni Tozzetti (1805-1885), amata da Giacomo Leopardi
 Adolfo Targioni Tozzetti (1823-1902), botanico, zoologo ed entomologo
 Ottaviano Targioni Tozzetti (1833-1899), poeta e scrittore italiano
 Giovanni Targioni-Tozzetti (1863-1934), librettista di Pietro Mascagni

 Benedetto Targioni X Cecilia Tozzetti
 │
 └─> Giovanni Targioni Tozzetti (1712-1783), naturalista X Maria Brigida Dandini, figlia del pittore Ottaviano Dandini
     │
     └─> Ottaviano Targioni Tozzetti (1755-1826), botanico X Vittoria Campana
         │
         └─> Antonio Targioni Tozzetti (1785-1856), botanico X Fanny Targioni Tozzetti (1805-1885)
         └─> Giovanni Targioni Tozzetti (?), giurista X Elena Ferrati
             │
             └─> Adolfo Targioni Tozzetti (1823-1902), entomologo
             └─> Ottaviano Targioni Tozzetti (1833-1899), poeta e scrittore
                 │
                 └─> Giovanni Targioni-Tozzetti (1863-1934), librettista